Borówko bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Borówko (Łęczyce) (dt. Schönwalde), eine Siedlung der Gmina Łęczyce in der Woiwodschaft Pommern
 Borówko (Pobiedziska) (dt. Waldheim), ein Ortsteil in der Gmina Pobiedziska in der Woiwodschaft Großpolen

 Borówko, ein See in der Gmina Dźwierzuty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borówko, ein See in der Gmina Olsztynek in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borówko, ein See in der Gmina Sorkwity in der Woiwodschaft Ermland-Masuren